Nolle steht für:

 Nolle (Dissen am Teutoburger Wald), Stadtteil von Dissen am Teutoburger Wald im Landkreis Osnabrück
 Nollendorfplatz in Berlin (umgangssprachlich)

 Rufname von Arnold Badjou (1906–1994), belgischer Fußballspieler

Nolle ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Nolle (* 1945), deutscher Unternehmer und Politiker (SPD)
 Lambert Nolle (1864–1950), deutscher Benediktiner

Siehe auch:
 Nölle
 Noelle
 Nole (Begriffsklärung)